Miejscowości w USA:
 Lineville – miasto w stanie Alabama, w hrabstwie Clay
 Lineville – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Wayne